Bonapartesaurus — род травоядных орнитоподовых динозавров семейства Hadrosauridae из мела Южной Америки. Типовой и единственный вид Bonapartesaurus rionegrensis назван и описан Пенелопой Крузадо-Кабальеро и Хайме Пауэллом в 2017 году. Название рода давно в честь аргентинского палеонтолога Хосе Фернандо Бонапарте за его вклад в палеонтологию Аргентины. Видовое имя дано по названию провинции Рио-Негро, где были обнаружены остатки динозавра.

История исследования 
Голотип MPCA-Pv SM2, представляющий собой частичный, сочленённый посткраниальный скелет, был обнаружен в местонахождении Salitral Moreno в слоях формации Allen, датированных поздним кампаном — ранним маастрихтом, поздний мел, в провинции Рио-Негро, Аргентина.

Остатки Bonapartesaurus были извлечены в 1984 году аргентинским палеонтологом Хайме Пауэллом и коллегами и описаны им же в 1987 году, как остатки неопределённого ламбеозаврина. В 2010 году Juarez Valieri и коллеги включили экземпляр MPCA-Pv SM2, как паратип, в описание нового гадрозаврида Willinakaqe. В дальнейшем у учёных возникли сомнения в валидности рода Willinakaqe, экземпляр MPCA-Pv SM2 был исключён из материала, относимого к Willinakaqe, и на его основе был описан новый вид гадрозавридов Bonapartesaurus rionegrensis.

Голотип включает в себя 4 спинных позвонка, полный крестец, 8 передних хвостовых позвонков, 9 средних хвостовых позвонков, два блока по пять средних хвостовых позвонков, 18 гемальных дуг хвостовых позвонков, 3 спинных ребра, дистальный фрагмент правой лопатки, дистальный фрагмент левой плечевой кости, левую локтевую кость, правую подвздошную кость, почти полную левую лобковую кость, дистальные фрагменты двух седалищных костей, левую и правую бедренные кости, левую и правую большеберцовые кости, левую и правую малоберцовые кости, левую таранную кость, правую пяточную кость, почти полную сочленённую левую стопу, два блока сухожилий.

Описание 
Bonapartesaurus имеет уникальную комбинацию следующих признаков: соотношение высоты остистых отростков к высоте тел крестцовых позвонков больше 3,5; остистые отростки передних хвостовых позвонков очень длинные (в 3,5—4 раза превышают высоту соответствующих тел позвонков) и одинаково расширены в дистальном направлении; предвертлужный отросток слегка изогнут в вентральном направлении под углом больше 150 градусов; соотношение максимальной ширины (в дорсовентральном направлении) заднего конца предвертлужного отростка к расстоянию между лобковой ножкой и дорсальным краем подвздошной кости меньше 0,5; соотношение высоты (в дорсовентральном направлении) лезвия подвздошной кости к длине — 0,8 или больше; асимметричный латеральный профиль надвертлужного отростка; задняя часть завертлужного отростка подвздошной кости из-за дорсомедиального изгиба отростка утолщена в медиолатеральном направлении; расширенный в переднем направлении кнемиальный гребень ограничен проксимальным концом большеберцовой кости; суставная поверхность таранной кости для внутренней лодыжки большеберцовой кости немного расширена в медиальном направлении, сочленяясь только с частью вентральной поверхности внутренней лодыжки.

Филогения 
Для определения филогенетического положения Bonapartesaurus был проведён филогенетический анализ с использованием матрицы признаков из исследования Xing и коллег 2014 года для Zhanghenglong. Полученная матрица содержала 346 признаков для 62 таксонов. Из анализа были исключены южно-американские гадрозавриды: Willinakaqe, поскольку таксон был признан невалидным, и Secernosaurus, поскольку есть информация о различиях в морфологии с «Kritosaurus» australis, который ранее был признан младшим синонимом Secernosaurus. В полученном дереве строгого консенсуса Bonapartesaurus попадает в трибу Saurolophini. Хотя 6 синапоморфий Saurolophini не могут быть кодированы для Bonapartesaurus, тем не менее у него имеются два общих с завролофом признака: соотношение длины локтевой кости на середине к ширине меньше 10; булавовидная форма дистального конца малоберцовой кости.

Согласно анализу, выполненному Прието-Маркесом в 2010 году, Bonapartesaurus, тогда под именем Willinakaqe, являлся сестринским таксоном Secernosaurus и вместе с ним помещался в кладе критозавра. Различия в итогах анализов объясняются тем, что диагноз Willinakaqe в анализе Прието-Маркеса был основан на химерных экземплярах, принадлежащих разным таксонам, имеющих различную морфологию и находящихся на разных стадиях индивидуального развития.

Кладограмма на основе исследования Cruzado-Caballero и Powell 2017 года:

Палеобиогеография 
Поскольку остатки Bonapartesaurus, как и азиатского Saurolophus angustirostris и северо-американского прозавролофа датируются поздним кампаном, предполагается, что в одно время, но не позже конца кампана могли произойти две миграции гадрозавринов из трибы Saurolophini. В первой группа прозавролофов или их предков мигрировала из Северной Америки в Азию. Во второй другая группа переселилась из Северной Америки в Южную.

Примечания 

Гадрозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2017 году
Таксоны животных, названные в честь людей